

J 

J
Musiklabel J